Příjmení Dunn nese více různých osobností:

 Augustine Dunn (* 1993) – český zpěvák a herec
 Debbie Dunnová (* 1978) – americká atletka
 Donald Dunn (1941–2012) – americký baskytarista, hudební producent, skladatel a herec
 Patrick James Dunn (* 1950) – anglický katolický kněz a biskup
 Ryan Dunn (1977–2011) – americký herec a kaskadér
 Trevor Dunn (* 1968) – americký baskytarista, kontrabasista a hudební skladatel
 Vince Dunn (* 1996) – kanadský obránce ledního hokeje

Podobné příjmení 
 Dunne

Externí odkazy